Horvátország
Vrhovci falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Crkveni Vrhovci falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Gornji Vrhovci falu Velika községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Donji Vrhovci falu Velika községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szlovénia
Vrhovci falu Črnomelj községben Délkelet-Szlovénia régióban
Vrhovci Ljubljana városnegyede